Termin BLUB ima više značenja.
 5,6-dimetilbenzimidazol sintaza
 Paul Graham, computer programmer